Babák může znamenat:

příjmení
 Eduard Babák (Edward Babák; 1873–1926) – český fyziolog, biolog a srovnávací morfolog, rektor Masarykovy univerzity v Brně
Jan Babák (1905–1945) – český účastník protinacistického odboje
 Michal Babák (* 1975) – český politik za Věci veřejné
 Petr Babák (* 1967) – grafický designér, pedagog a publicista
Radim Babák (* 1974) – český písničkář, hudebník a loutkoherec
 ženská varianta s přechýlením
 Karolína Babáková (* 1982) – česká právnička
 Marie Babáková (1875–1962) – česká bioložka, v pořadí šestá promovaná doktorandka na Univerzitě Karlově, manželka Edwarda

zeměpisný název
 Babak (hrad) – pevnostní hrad v severozápadním Íránu, jeden z národních symbolů
 Shahr-e Babak – staré perské město

jiný význam
 Babak – perské rodné jméno
 Bâbak Xoramdin (Bābak Khorram-Din) – perský revoluční vůdce z přelomu 8. a 9. století
 Babak Rafati – íránsko-německý fotbalový rozhodčí

podobné
 Dolní Babákov – část městyse Včelákov v okrese Chrudim
 Horní Babákov – část obce Holetín v okrese Chrudim

Rozcestníky - příjmení